Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)

États-Unis  
  d'infanterie (États-Unis)

France  
  d'infanterie d'Afrique 
  d'infanterie territoriale